Пу́ронен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пуронен, Айно Андреевна (род. 1936) — советская велогонщица.
  (род. 1895) — финский военнослужащий.